Шиві́-лез-Етуве́ль, Шіві-лез-Етувель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 105 км на південний схід від Ам'єна, 5 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 189 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 478,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шиві-лез-Етувель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шиві-лез-Етувель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена